Greifeld ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Greifeld (1901–1991), deutscher Dichter
 Robert Greifeld (* 1957), US-amerikanischer Manager
 Rudolf Greifeld (1911–1984), deutscher Jurist und Geschäftsführer des Kernforschungszentrums Karlsruhe